Prater est un nom propre.

Toponymes

à Vienne
 (à Vienne-Leopoldstadt) Le Prater de Vienne est un célèbre quartier et un parc à Vienne
 Le Wurstelprater, un parc d'attractions au sein du Prater de Vienne
 Le stade Ernst Happel (anciennement stade du Prater)
 (à Vienne-Favoriten) Le Böhmischer Prater

à Berlin, le Prater est le plus ancien Biergarten, dans le quartier de Prenzlauer Berg.
 à Munich, l'île Prater, une île sur l'Isar.

Prater (Virginie), une zone non-incorporée dans le comté de Buchanan (Virginie)
 Le Prater Ridge Trail, sentier de randonnée du comté de Montezuma, dans le Colorado.

Patronyme 

 Donald A. Prater (1918–2001), linguiste et diplomate anglais

Cinéma 

 Prater, un film documentaire d'Ulrike Ottinger en 2007,